Андрада () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Андрада, Мануэль (1890—1962) — аргентинский игрок в поло.
 Андрада, Эдгардо (1939—2019) — аргентинский футболист.
 Андрада, Эстебан (род. 1991) — аргентинский футболист, играющий на позиции вратаря.
 Андрада, Федерико (род. 1994) — аргентинский футболист.

Составные фамилии 
 Де Андрада и Силва, Жозе Бонифасиу (1763—1838) — бразильский государственный деятель, учёный, поэт, педагог, иностранный член Шведской королевской академии наук.
 Рибейру ди Андрада, Антониу Карлус (1878—1946) — бразильский юрист и политический деятель, губернатор штата Минас-Жерайс в 1926—1930 годах.